Liste der Premierminister von Guinea-Bissau.

Weblinks 
 Worldstatesmen.org Guinea-Bissau (englisch)

Guinea-Bissau
!
!